Па́оло Верна́цца (; 1 ноября 1979, Ислингтон, Лондон, Англия) — английский футболист итальянского происхождения, полузащитник.

Биография 
Футбольная карьера Паоло Вернацца началась в лондонском «Арсенале», но, как и любому молодому футболисту, пробиться в основу «канониров» было не так просто. Дебют Вернацца состоялся 14 октября 1997 года, в матче на Кубок лиги против «Бирмингем Сити». Закрепиться в первом составе лондонцев Паоло так и не удалось, но благодаря успешным выступлениям за резерв «Арсенала» тренеры молодёжной сборной Англии включили его в список на поездку юношеского чемпионата мира 1999 года, где, к слову сказать, Вернацца проявить себя не смог.

Игры за резервный состав не приносили былого удовольствия, а перспективы в первой команде с каждым днем были все призрачнее, и в декабре 2000 года Паоло перебрался в стан «Уотфорда», перед этим на правах аренды выступая за «Ипсвич Таун» и «Портсмут», но ни один из клубов не посчитал нужным подписать с Вернацца полноценный контракт. Таким образом, проведя в «Арсенале» более трёх лет, Паоло вышел на поле всего 11 раз, в которых отметился всего одним точным ударом, который, к чести футболиста, принес победу его команде над «Ковентри Сити», датируемую 16 сентября 2000 года.

Примерно столько же времени проведя в «Уотфорде», Вернацца 96 раз выходил на поле в жёлто-красной футболке «ос», а в межсезонье 2004 покинул клуб, перейдя в «Ротерем Юнайтед» за компенсацию около 600 тысяч фунтов стерлингов.

Время, проведенное в новом клубе, вряд ли можно назвать удачным, в результате чего Паоло был отправлен в «Барнет» на правах аренды, а в мае 2006 и вовсе покинул клуб.

Несмотря на неплохую игру в «Барнете», Вернацца оказался не по карману владельцам клуба, и постоянный контракт с футболистом было решено не подписывать. Но долго искать новую работу не пришлось, Паоло заинтересовался «Дагенем энд Редбридж», с которым 14 декабря 2006 года Вернацца подписал контракт, а в течение сезона внёс весомый вклад в первую в истории клуба победу в Национальной Конференции. Но в итоге и «Дагенему» игрок оказался не нужен, далее был «Уэймут», в котором он также провёл всего один сезон.

26 июля 2008 Вернацца сыграл в составе «Кроли Таун», у которых он находился на просмотре, против резерва «Арсенала», с которым у него были связаны не самые лучшие воспоминания. Тем не менее постоянный контракт он подписал с другой командой Конференции «Уокингом» после успешного просмотра. А 4 сентября 2009 пополнил ряды «Грейс Атлетик».

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Ипсвич Таун»
Игроки ФК «Портсмут»
Игроки ФК «Уотфорд»
Игроки ФК «Ротерем Юнайтед»
Игроки ФК «Барнет»
Игроки ФК «Дагенем энд Редбридж»
Игроки ФК «Уэймут»
Игроки ФК «Уокинг»
Игроки ФК «Грейс Атлетик»
Игроки ФК «Хемел Хемпстед Таун»
Игроки ФК «Бишопс-Стортфорд»